Urci bezeichnet:

 Urci (Hispania), eine antike Stadt in Hispania Tarraconensis
 Titularbistum Urci, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum